Czechy:
 Karlštejn – dzielnica gminy Svratouch
 Karlsztejn – miejscowość i gmina w kraju środkowoczeskim

Inne:
 Karlštejn – pałac
 Karlsztejn – zamek